Среднекашу́бский диале́кт (также центральнокашубский диалект; , ) — один из трёх диалектов кашубского языка (или кашубской группы диалектов польского языка) в центральной части территории его распространения, включающей Картузский повят, восточную часть Бытувского повята, западную часть Гданьского повята, южные гмины Вейхеровского повята Поморского воеводства. Среднекашубский диалект является переходным между архаичным северным диалектом и наиболее близким к северным польским говорам южным диалектом кашубского языка, совмещая в себе их различные языковые черты. Как и во всех кашубских диалектах в среднекашубском языковое своеобразие обусловлено наличием западнолехитских признаков (в меньшей степени, чем в севернокашубском), географической обособленностью и удалённостью от центральных польских диалектов, спецификой поморского быта, влиянием немецкого языка (так же, как и в силезском и великопольском диалектах).

Область распространения и говоры 
Среднекашубский диалект, размещаясь к югу от севернокашубского и, соответственно, к северу от южнокашубского, на западе граничит с новыми смешанными говорами польского языка (до Второй мировой войны граничил с нижненемецкими диалектами), а на востоке с кочевскими говорами великопольского диалекта. Среди основных говоров выделяются: стшепские, жуковские, картузско-горенчинские, пшивидзкие, стенжицкие, сераковицко-говидлинские, суленчинские, студзеницкие и божишковские говоры.

В классификации кашубских говоров, приведённой в первом томе Поморской грамматики (Gramatyka Pomorska) Ф. Лоренца, в которой он группирует кашубские говоры в два основных диалектных массива — севернопоморский и южнопоморский, территория современных среднекашубских говоров соответствует территории южнопоморского диалекта без заборского наречия (включает в свой состав южнокашубское наречие и кашубско-заборские переходные говоры):

 Южнокашубское наречие
 Западнокашубские говоры (стшепский, свяновско-сераковицко-говидлинский)
 Пшедковский, переходный между западнокашубскими, среднекашубскими говорами и важенско-клосовким говором севернопоморского диалекта
 Среднекашубские говоры (жуковский, гжибенский, хмеленский, картузско-горенчинский, говор Капеловой Хуты, камельский, пшивидзкий, пшиязско-скшешевский)
 Юго-восточные кашубские говоры (матарский, оливский, бжеженский, чапельский, майданский)
 Суленчинский, переходный между западнокашубскими, среднекашубскими говорами, парховским и стенжицким говорами
 Парховский, переходный между суленчинским и юго-западными кашубскими говорами
 Юго-западные кашубские говоры (студзеницкий, незабышевско-бжеженский, божишковский)

 Переходное кашубско-заборское наречие
 Западная группа (стенжицкий, шенбарский)
 Восточная группа (клобучинский, говор Грабовской Хуты, поленчинский)

Основные особенности диалекта 
Среднекашубские говоры разделяют все общекашубские черты: появление фонемы ë из кратких *i, *u, *y в определённых позициях; дифтонгизация континуантов ā, ō, ǒ; смешение y и i; отсутствие беглого e (dómk ()); переход ra в re, ja в je в начале слова (remiã ()); сохранение мягкости перед *ŕ̥ (cwiardi ()); кашубение; переход мягких k’, g’ в ć, ʒ́ ; сохранение вибрации в ř; асинхронное произношение мягких губных; смешанный тип сандхи; отвердение l’ перед l; окончания прилагательных в родительном пад. ед. числа муж. и ср. рода -ewo; окончание -ta в глаголах 2-го лица мн. числа; словообразование с суффиксом -ak; форма dwa для всех родов и др. При этом, размещаясь в области пересечения ареалов языковых явлений Северного и Южного диалектов кашубского языка, среднекашубский диалект разделяет некоторые из характерных для них черт, вместе с тем ему присущи собственные диалектные черты, также в среднекашубских говорах отмечаются общие языковые явления с Великопольским диалектом, лексические заимствования из немецкого языка:

 Носовой звук ų (на письме обозначаемый знаком ą) в говорах окрестностей Картуз и Пархова произносится как обычный звук u: zub (), dub (). Подобное произношение встречается в Кочевских говорах.
 Произношение ê на месте кашубского ô: mê (), ().
 Произношение u близкое к i: lid ().
 Как правило, отсутствие неметатизированных сочетаний вида *TorT как и в Южнокашубском диалекте.
 Особый характер ударения в отличие от подвижного севернокашубского и инициального южнокашубского. В говорах среднекашубского диалекта ударение обычно падает на один и тот же слог и не зависит от изменения порядка слогов в слове (так, как зависит в Южнокашубском диалекте — ударение всегда на первом слоге и в большинстве польских диалектов — на предпоследнем): skowrónk ( — жаворонок), skowrónka, skowrónkama, skowrónczëna.
 Переход ł в ṷ.
 Как правило, сохранение смычки в dz в отличие от Севернокашубского диалекта (в котором отсутствие смычки представлено в ограниченном количестве слов).
 Стяженные формы окончаний глаголов в спряжениях на -am, -em. Эта черта сближает среднекашубский с южнокашубским и отличает от севернокашубского.
 Наличие в творительном пад. ед. числа существительных муж. и ср. рода окончания -ę: bratę (bratem), psę (psem). Данная черта также характерна для Севернокашубского диалекта.
 Отсутствие реликтов двойственного числа в местоимениях.
 Словарный состав среднекашубского диалекта, как и Южнокашубского, отличается от Севернокашубского отсутствием большого количества архаичной общеславянской лексики, и наличием большего числа заимствований из немецкого литературного языка при отсутствии влияний нижненемецких говоров.

Среднекашубские говоры в кашубской литературе 

Среднекашубские говоры, как объединяющие в себе черты имеющих нередко значительные отличия диалектов севера и юга Кашубской земли, занимают важное место в формировании кашубского литературного языка. Ряд кашубских литераторов использовал основу среднекашубских говоров в своём творчестве. К ним принадлежат поэт Ян Трепчик, а также другие члены Региональной ассоциации кашубов (Zrzeszenie Regionalne Kaszubów). Особенностями среднекашубских говоров обогащали свой язык на южнокашубской основе такие писатели как И. Дердовский, А. Майковский и другие.
Среднекашубские говоры послужили польскому лингвисту и этнографу С. Рамулту основой для составления словаря кашубского языка в 1893 (часть I) (часть II издана в 1993) (Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego).

Примечания

См. также 
 Кашубский язык
 Севернокашубский диалект
 Южнокашубский диалект

Литература 
 Селищев А. М. Славянское языкознание: Западнославянские языки. Изд.2: М.: URSS, 2009
 Stefan Ramułt. Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Kraków, 1893 
 Teksty pomorskie czyli słowińsko-kaszubskie. Z. 2, Pomorszczyzna południowa: A. Kaszubszczyzna Południowa, B. Dyalekty przejściowe kaszubsko-zaborskie / zebrał F. Lorentz. Kraków, 1914

Диалекты кашубского языка